L'USS Chevalier peut faire référence à deux navires de l'United States Navy : 
 l', un destroyer de classe Fletcher lancé en 1942 et coulé en 1943 ;
 l', un destroyer de classe Gearing lancé en 1944 et vendu à la Corée du Sud en 1972.

Chevalier